Zwei-Faktoren-Theorie oder Zweifaktorentheorie steht für: 

 Zwei-Faktoren-Theorie (Herzberg), Theorie zur Arbeitszufriedenheit nach Frederick Herzberg
 Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion, Emotionstheorie nach Stanley Schachter und Jerome Singer
 Zwei-Faktoren-Theorie (Lerntheorie) stammt von Orval Hobart Mowrer  und vereint klassisches und operantes Konditionieren
 Zwei-Faktoren-Theorie, Intelligenztheorie von Charles Spearman: g-Factor und s-Factor
 Zwei-Faktoren-Theorie, Intelligenztheorie von Raymond Bernard Cattell: kristalline und fluide Intelligenz